Finalen om Europamesterskabet i fodbold 1988 var den 8. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev spillet den 25. juni 1988 på Olympiastadion i München, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 1988. De deltagende hold var  og . Hollænderne vandt 2-0, efter ét mål i hver halvleg.

Det var Sovjetunionens fjerde EM-finale, da de også havde spillet sig frem til den afgørende kamp i 1960, 1964 og 1972, med sejren i 1960 son eneste EM-titel. Holland spillede deres tredje EM-turnering, med bronzemedaljer som bedste resultat i 1976

Kampen blev ledet af den franske dommer Michel Vautrot.

Kampen 
Foran 72.308 tilskuere i München bragte Ruud Gullit Holland foran i det 32. minut. I det 54. minut udbyggede angriberen Marco van Basten føringen, da han helflugtede bolden i mål. I kampens sidste minutter begik den hollandske målmand Hans van Breukelen straffespark. Han reddede dog Igor Belanovs skud fra 11-meter pletten. Dermed kunne Holland fejre deres første EM-titel.

Detaljer 

{| width=92% |
|-

Eksterne henvisninger 
 Europamesterskabet 1988  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

Finalen
1988 - Finalen
Hollands fodboldlandshold
Sovjetunionens fodboldlandshold
Sport i München